Крис Клейн:
 Клейн, Крис (род. 1979) — американский актёр. Клейн, Крис (род. 1976) — американский футболист.